{| class="toccolours" cellpadding="2" cellspacing="0" style="float:right;margin-left:1em;"
|bgcolor="#efefef" colspan="2" style="margin-left:5px;" align="center"| Gemenebestspelen 2002
|-
| Deelnemende teams
| 72
|-
| Deelnemende atleten
| 3.679
|-
| Evenementen
| 281 in 17 sporten <small>(inclusief 9 gehandicaptensport)
|-
| Openingsceremonie
| 25 juli, 2002
|-
| Sluitingsceremonie
| 4 augustus, 2002
|}
De zeventiende editie van de Gemenebestspelen (Commonwealth Games) werden gehouden van 25 juli tot en met 4 augustus 2002''' in Manchester, Engeland. Engeland was het vijfde land na achtereenvolgens Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en Schotland dat de spelen voor de tweede keer organiseerde. Londen was in 1934 de gaststad van de tweede editie.

Een recordaantal van 72 teams nam deel. Niue was het enige debuterende team en Nigeria keerde terug op de deelnemerslijst.

Voor het eerst stonden er zeventien sporten op het programma van de Gemenebestspelen. De tien verplicht te organiseren sporten waren atletiek, badminton, boksen, bowls, gewichtheffen, hockey, netball, rugby sevens, squash en de zwemsport discipline baanzwemmen. Het organisatiecomité van Manchester voegde er de maximale toegestane zeven sporten aan toe; gymnastiek (alleen turnen), judo, schietsport, tafeltennis, triatlon, wielrennen en worstelen alsmede de zwemsport disciplines schoonspringen en synchroonzwemmen. Tafeltennis en triatlon stonden voor het eerst op het programma van de Gemenebestspelen, evenals het gewichtheffen voor vrouwen. Bij het gewichtheffen werden in de vijftien gewichtsklassen voor de vierde opeenvolgende keer medailles uitgereikt voor de gebruikelijke combinatie van trekken en stoten en bij het trekken en stoten apart.

Voor het eerst werden er ook wedstrijden voor gehandicapten georganiseerd. In de sporttakken atletiek, bowls, gewichtheffen (het onderdeel bankdrukken binnen de discipline powerlifting), tafeltennis en zwemmen stonden negen onderdelen op het programma.

Deelnemende teams

Sporten

Medailleklassement